Села:
 Докучаєве — Автономна Республіка Крим, Красногвардійський район
 Докучаєве — Кіровоградська область, Устинівський район